USS Utah — кораблі ВМС США, названі на честь штату Юта.

 USS Utah (BB-31) — лінійний корабель типу «Флорида». Збудований у 1911 році. Потоплений 7 грудня 1941 року під час нападу на Перл-Гарбор.
 USS Utah (SSN-801) — запланований підводний човен типу «Вірджинія». Замовлений 28 квітня 2014 року. Закладений 1 вересня 2021 року.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни